Netík může být:

 Netík (rod kapradin) – rod kapradin z čeledi křídelnicovité.

příjmení osob
 Jan Netík (1930–1996) – český katolický kněz
 Jan Netík (generál) (1885–1945) – československý legionář, generál, odbojář a oběť nacismu
 Jiří Netík (* 1953) –  český sochař, řezbář a restaurátor
 Miroslav Netík (1920–2018) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Tomáš Netík (* 1982) – český lední hokejista
 Tomáš Netík (1956) - český hokejista, otec Tomáše

Rozcestníky - příjmení